Pitkä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitkä (klippa), Egentliga Finland, Åbo, 
 Pitkä (ö), Norra Österbotten, Ylivieska, 

Robotskapade Finlandförgreningar